Ангельская пыль может означать.

 Ангельская пыль — жаргонное название фенциклидина, принятое среди наркоманов.
 «Ангельская пыль» — песня рок-группы «Ария», затрагивающая проблему наркомании.
 Ангельская пыль — персонаж комиксов студии «Марвел».

См. также 
 Angel dust